Als Satz von Harnack bezeichnet man in der Mathematik:

 Harnacksches Prinzip
 Satz von Harnack (Algebraische Geometrie)